Konsulat Królestwa Niderlandów w Gdańsku (nid. Nederland Consulaat in Gdansk) – holenderska placówka konsularna mieszcząca się obecnie w Gdańsku.

Siedziba 
Pierwszy akredytowany przedstawiciel (komisarz) Holandii w Gdańsku rozpoczął urzędowanie w 1617.

Siedziba mieściła się m.in. przy:
 Hundegasse 272, obecnie ul. Ogarnej 51 (1815-), w siedzibie firmy Almonde und Behrend
 Langgarten 201, ob. ul. Długie Ogrody 47 (1839-1844)
 Heilige-Geist-Gasse 73, ob. ul. św. Ducha 127 (1845–1876), w siedzibie firmy G.F. Focking
 Jopengasse 18, ob. ul. Piwnej (1876-1905), w siedzibie firmy G.F. Focking
 Jopengasse 15, ob. ul. Piwna (1907-1921), w siedzibie firmy G.F. Focking
 Hundegasse 35, ob. ul. Ogarna (1922-1927), w siedzibie firmy G.F. Focking
 Langgasse 32-34, ob. ul. Długiej (1929-1933), w siedzibie Danziger Privat-Actien-Bank
 Langer Markt 9, ob. Długim Targu (1935-1939), w siedzibie oddziału Polskiego Banku Przemysłowego
 Sopot, Grand Hotel (1946)
 al. Stalina 34 (1946-1947)
 Gdynia, ul. 10 Lutego 21 (1947-1980?)

Po II wojnie światowej w Trójmieście funkcjonowały też Misja Repatriacyjna Holandii (1945) oraz Biuro Likwidacyjne Nieruchomości Holenderskich dla woj. gdańskiego w Sopocie.

Kierownicy konsulatu 
 1617-1618 – Cornelis Cornelisz Matelieff de jonge (1569-1632)
 1638-1659 – Pauwels Pels, komisarz, agent państwowy (1587-1659)
 1659-1682 – Philips Pels, komisarz (1623-1682)
 1682-1697 – Coenraat Scholten, komisarz (1659-1697)
 1697-1712 – Dirck van Domburgh, komisarz (1648/49-1712)
 1712-1753 – Dirck van Bleyswijk, komisarz (-1753)
 1754-1775 – Hendrik Soermans, komisarz (1700-1775)
 1775-1807 – Jacob Ross, komisarz (1743-1807)
 1807-1810 – K. van IJzendoorn, konsul
 1810-1844 – Cornelis van Almonde, konsul (1763-1844)
 1845-1862 – Gustav Friedrich Focking, wicekonsul/konsul (1798-1862)
 1862-1905 – Hermann Theodor Brinckmann, konsul (1820-1905)
 1905-1927 – Gustav Hermann Brinckmann, wicekonsul/konsul (1853-1928)
 1927-1938 – Otto Drewitz, konsul/konsul generalny (1874-1953)
 1938-1940 – George Louis van der Maesen de Sombreff, konsul generalny (1885-1955)
 1945 – kpt. Wilhelmus J.A. Willems, szef Misji Repatriacyjnej
 1946-1948 – kmdr por. Hendrik Dirk Lindner, konsul (1897-1971)
 1948-1952 – kmdr Petrus Jacobus Marie Cikot, konsul (1893-1956)
 1952-1980 – Aleksander Wiatrak, p.o. konsula, prac. adm.
 1981- – J. Rutkowski

Przypisy

Bibliografia 
 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom I. Europa 1918-2006, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum/Wydawnictwo Askon, Warszawa 2007, s. 584, .
 Encyklopedia Gdańska, Fundacja Gdańska 2012
 Andrzej Januszajtis: Tego na pewno nie wiecie. Holenderscy rezydenci w Gdańsku, Gazeta Wyborcza Trójmiasto z 2–3 maja 2013, s. 5,
 Andrzej Januszajtis: Tego na pewno nie wiecie. Jeszcze o holenderskich konsulach, Gazeta Wyborcza Trójmiasto z 22 maja 2013, [w:] 
 Daniel Czerwiński: Działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec zachodnich placówek dyplomatycznych w Trójmieście na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. (zarys zagadnienia), Słupskie Studia Historyczne, nr 19, rok 2013, s. 221–238
 Ryszard Żelichowski: Stosunki polsko-holenderskie w Europie pojałtańskiej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014, s. 777, .
 książki adresowo-telefoniczne

Holandia
Holandia
Stosunki polsko-holenderskie
Gdańsk